Il ritorno di Arsenio Lupin (Arsène Lupin et le Toison d'Or) – film francese del 1959 diretto da Yves Robert.
Il ritorno di Arsenio Lupin (Le retour d'Arsène Lupin) – serie televisiva francese trasmessa dal 1989 al 1990.